Вторая Бундеслига 2010/2011 годов — 36-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 7 августа 2009 года. Последние матчи состоялись 9 мая 2010 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Карлсруэ» и «Арминия». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Фрайбург» и занявший второе место «Майнц 05».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Ингольштадт 04» и «Веен». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги Унион, занявший второе место «Фортуна». В стыковых матчах Нюрнберг победил Энерги, а Падерборн 07 победил Оснабрюк

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Германии в 2009 году
Спорт в Германии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010